|-
| 147301 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147302 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147303 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147304 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147305 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147306 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147307 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147308 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147309 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147310 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147311 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147312 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147313 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147314 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147315 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147316 - ||  || 23 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 147317 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147318 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147319 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147320 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147321 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147322 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147323 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147324 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147325 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147326 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147327 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147328 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147329 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147330 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147331 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147332 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147333 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147334 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147335 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147336 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147337 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147338 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147339 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147340 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147341 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147342 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147343 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147344 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147345 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147346 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147347 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147348 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147349 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147350 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147351 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147352 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147353 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147354 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147355 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147356 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147357 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147358 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147359 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147360 - ||  || 2 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147361 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147362 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147363 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147364 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147365 - ||  || 3 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147366 - ||  || 8 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147367 - ||  || 9 februarie 2003 ||  || , 
|-
| 147368 - ||  || 1 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147369 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147370 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147371 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147372 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147373 - || 2003 EB || 1 martie 2003 ||  || 
|-
| 147374 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147375 - ||  || 4 martie 2003 ||  || 
|-
| 147376 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147377 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147378 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147379 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147380 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147381 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147382 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147383 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147384 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147385 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147386 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147387 - ||  || 8 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147388 - ||  || 9 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147389 - ||  || 9 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147390 - ||  || 12 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147391 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147392 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147393 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147394 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147395 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147396 - ||  || 12 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147397 Bobhazel ||  || 30 martie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 147398 - ||  || 31 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147399 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147400 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-